Нова-Венеза (Гояс) — муниципалитет в Бразилии.
 Нова-Венеза (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии.